Мигел Португальский () — имя нескольких португальских принцев: Мигел да Паш (1498—1500) — наследный принц Португалии, Арагона и Кастилии.
 Мигел I (1802—1866) — король Португалии (1828—1834).
 Мигел Брагансский (1853—1927) — герцог Браганса, претендент на португальский престол (Мигел II); единственный сын предыдущего.
 Мигел, герцог Визеу (1878—1923) — португальский принц из династии Браганса; старший сын предыдущего.
  (род. 1946) — португальский принц из династии Браганса; племянник предыдущего.